

Джонсборо — місто, штат Арканзас
 Джонсборо — місто, штат Джорджія
 Джонсборо — місто, штат Іллінойс
 Джонсборо — місто, штат Індіана
 Джонсборо — місто, штат Луїзіана
 Джонсборо — місто, штат Мен